Boekrejevo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Boekrejevo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol